Староалексеевка — название населённых пунктов.

Россия 
 Староалексеевка — деревня в Кармаскалинском районе Башкортостана.

Украина 
 Староалексеевка — село в Веселиновском районе Николаевской области.